Kirci oder Kırcı ist der Familienname folgender Personen:

 Alptekin Kirci (* 1971), deutscher Rechtsanwalt und Abgeordneter im Niedersächsischen Landtag
 Erhan Kırcı (* 1988), türkischer Fußballtorhüter
 Haluk Kırcı (* 1958), türkischer Rechtsextremist und Mörder 
 Koray Kırcı (* 1998), türkischer Tennisspieler